Beria ima više značenja:
 Beria, Padova
 Beria, Pavia